W Polsce 
 Laskowiec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Zbójno
 Laskowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Zduńska Wola
 Laskowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Rzekuń 
 Laskowiec – wieś w woj. opolskim, w pow. prudnickim, w gminie Biała 
 Laskowiec – kolonia w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno
 Laskowiec – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne
 Laskowiec – gromada

Zobacz też: Nowy Laskowiec, Stary Laskowiec, Żebry-Laskowiec

Religia Słowian:
 Laskowiec – inaczej: Leszy

Linki zewnętrzne